Opolska grupa IV ligi jest jedną z 18 grup IV ligi. Występuje w niej 18 drużyn z województwa opolskiego. Opiekunem rozgrywek jest Opolski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Opolu. Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce. Przed reformą w 2008 roku rozgrywki toczono w lidze o identycznej nazwie, która jednakże znajdowała się na wyższym (czwartym) poziomie rozgrywkowym.

Sezon 2022/2023 

||rowspan=12|

Sezon 2021/2022 

||rowspan=14|

Sezon 2020/2021 

||rowspan=16|

Sezon 2019/2020 

||rowspan=15|

Sezon 2018/2019 

||rowspan=13|

Sezon 2017/2018 

||rowspan=12|

Sezon 2016/2017 

||rowspan=14|

Sezon 2015/2016 

||rowspan=17|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=9 style="background-color:white;"|

Sezon 2012/2013 

||rowspan=1 style="background-color:white;"|

||rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2011/2012 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

 Awans uzyskały Swornica Czarnowąsy i Polonia Głubczyce.

Sezon 2010/2011 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

 Sparta Paczków od września rozgrywa swoje mecze w Kamienicy Nyskiej. 
 Rolnik Wierzbica Górna rozgrywał swoje jesienne mecze w Kluczborku.
 GKS Grodków rozgrywał swoje wiosenne mecze w Wojsławiu.
 Rolnik Wierzbica Górna wycofał się po zakończeniu rozgrywek, w związku z czym dodatkowo utrzymał się Silesius Kotórz Mały
 Awans uzyskały TOR Dobrzeń Wielki i Start Namysłów.

Sezon 2009/2010 

|rowspan=9 style="background-color:white;"|

 Zryw Wysoka wycofał się z rozgrywek po 23. kolejce. Pozostałe mecze z udziałem tej drużyny zostały rozstrzygnięte na korzyść rywali.
 LZS Obrowiec wycofał się po zakończeniu rozgrywek i przystąpił w nowym sezonie do klasy B. 
 GKS Starościn wycofał się po zakończeniu rozgrywek, w związku z czym dodatkowo utrzymała się Polonia Nysa
 Awans uzyskały: Oderka Opole i LZS Piotrówka.

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

 Awans uzyskały Start Bogdanowice i Start Namysłów.

Sezon 2007/2008 

|rowspan=5 style="background-color:white;"|

 Zwycięzca ligi zagra w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi.
 LKS Poborszów wycofał się po zakończeniu rozgrywek.

Sezon 2006/2007 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

 MKS Kluczbork awansował do III ligi, grupy III
 Śląsk Łubniany, Czarni Otmuchów, Sparta Paczków i MKS Gogolin spadły do klasy okręgowej

Sezon 2005/2006 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

 TOR Dobrzeń Wielki awansował do III ligi, grupy III.
 Victoria Cisek, Orzeł Polska Cerekiew, Unia Krapkowice, Burza Lipki i Skalnik Tarnów Opolski spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2004/2005 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

 Skalnik Gracze awansował do III ligi, grupy III
 Hetman Byczyna, Burza Gręboszów, Małapanew Ozimek i Orzeł Branice spadły do klasy okręgowej

Sezon 2003/2004 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

• Awans uzyskał TOR Dobrzeń Wielki.
• Włókniarz II Kietrz i Odra/Unia II Opole wycofały się przed sezonem, dzięki czemu Małapanew Ozimek i Victoria Cisek utrzymały się.

Sezon 2002/2003 

|rowspan=14 style="background-color:white;"|

 Swornica Czarnowąsy awansowała do III ligi, grupy III.
 Victoria Cisek, Silesius Kotórz Mały i Sudety Burgrabice spadły do klasy okręgowej.
 Odra II Opole zmieniła nazwę na Odra/Unia II Opole.
 Willich/Fortuna Głogówek zmienił nazwę na Fortuna Głogówek.
 LKS Kuniów po rundzie jesiennej zmienił nazwę na MKS Kluczbork/Kuniów.

Sezon 2001/2002 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

 Skalnik Gracze uzyskał awans do III ligi, grupy 3 (Lubuskie, Dolny Śląsk, Opolskie, Śląsk).
 Polonia Głubczyce odłączyła się od Polonii Gołuszowice.
 Metal Kluczbork połączył się z Hetmanem Byczyna i występuje pod tą drugą nazwą.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 IV liga opolska (sezon 2013/2014)
 Strona Opolskiego Związku Piłki Nożnej
 Strona główna Polskiego Związku Piłki Nożnej

Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce